Huacullani steht für die folgenden geographischen Objekte

in Bolivien:
 Huacullani, eine Ortschaft im Municipio Tiahuanacu
 Centro Huacullani, eine Streusiedlung im Municipio Tiahuanacu
 Kanton Huacullani, ein Kanton im Municipio Tiahuanacu

in Peru:
 Distrikt Huacullani, ein Distrikt in der Provinz Chucuito in der Region Puno